AKX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aktyubinsk, Aqtöbe (Kazakistan)
 akx – codice ISO 639-3 della lingua aka-kede